Fischtor steht für:
Fischtor (Arnstadt)
Fischtor (Mainz)
Fischtor (Wesel)
Siehe auch:
 Fischertor
 Rybna-Tor